

Persone 
 Kumar Sanu – cantante indiano
 Mohamed Sanu – giocatore statunitense di football americano
 Yaqub Sanu – giornalista e drammaturgo egiziano

Altro 
 Sanu – villaggio nel Shahrestān di Gonabad, Iran
 SANU – accademia serba delle scienze e delle arti